Bellis har flere betydninger:
Bellis (pigenavn) – et dansk pigenavn
Tusindfryd – en plante